Charles Lambert peut désigner :

 Charles Lambert, économiste américain ;
 Charles Lambert (1664-1710), prêtre catholique lorrain ;
 Charles Lambert (1734-1816), homme politique français ;
 Charles Lambert (1883-1972), homme politique français ;
 Charles Lambert (1894-1983), prêtre anglican britannique.

Voir aussi 

 Charles Joseph Lambert, dit Lambert-Bey (1804-1864), explorateur et ingénieur français
 Charles-Richard Lambert (?-1862), musicien américain
 Charles Lambert de Sainte-Croix (1827-1889), homme politique français
 Charles Lucien Lambert (1828-1896), compositeur américain